Esistono più comuni francesi con questo nome

Pierrecourt – Alta Saona
Pierrecourt – Senna Marittima